Michael Hayböck, avstrijski smučarski skakalec, * 5. marec 1991, Linz, Avstrija.

Življenjepis 
Svojo kariero v Svetovnem pokalu je začel leta 2009. Svoj največji uspeh je dosegel na Zimskih olimpijskih igrah v Sočiju, kjer je na ekipni tekmi z Avstrijsko reprezentanco osvojil srebro. Na posamični tekmi je bil peti.Svojo prvo zmago v Svetovnem pokalu pa je dosegel na zadnji 4.tekmi 63 Turneje štirih skakalnic. Na koncu te novoletne turneje je bil 2. za svojim prijateljem Stefanom Kraftom.

Dosežki v svetovnem pokalu

Skupni seštevek

Uvrstitve na stopničke po sezonah

Zmage (5)

Zunanje povezave 

 

Avstrijski smučarski skakalci
Olimpijski tekmovalci za Avstrijo
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Avstrijo
Smučarski skakalci Zimskih olimpijskih iger 2014
Smučarski skakalci Zimskih olimpijskih iger 2018